Ochomogo  puede referirse a:

Ochomogo, río de Nicaragua.
Cerro Ochomogo, colinas entre San José y Cartago (Costa Rica).
batalla de Ochomogo (1823), batalla de la primera guerra civil de Costa Rica.
 Ochomogo, pueblo ubicado en la provincia de Cartago perteneciente al Cantón de San Nicolas (Costa Rica).